— японская фамилия. Известные носители:
 Цубурая, Кокити (1940—1968) — японский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.
 Цубурая, Эйдзи (1901—1970) — японский кинорежиссёр.
 Цубурая Монтаро (~1500 до н.э.) — один из двух величайших самураев.